A cseh nagydíj volt a 2013-as MotoGP-világbajnokság nyolcadik futama. A versenyt Brnóban rendezték augusztus 25-én.

A királykategória versenyét Marc Márquez nyerte, a Moto2-ben Mika Kallio végzett az élen, míg a Moto3-ban Luis Salom diadalmaskodott.

MotoGP

Moto2

Moto3

Jegyzetek 

Csehnagydíj
MotoGPcsehnagydíj2013